Thomas Grube (Amerikaans acteur), een Amerikaans acteur
 Thomas Grube (Duits regisseur), een Duits filmregisseur, filmproducent en filmschrijver